A 44. alkalommal megrendezett indianapolisi 500 mérföldes verseny volt az 1960-as Formula–1 világbajnokság harmadik futama, amelyet 1960. május 30-án rendeztek meg. Ez volt az utolsó verseny, amely beleszámított a Formula-1 sorozatába.

Statisztikák
Vezető helyen:
 Rodger Ward : 58 kör (1 / 4-18 / 38-41 / 123-127 / 142-146 / 148-151 / 163-169 / 171-177 / 183-189 / 194-196)
 Eddie Sachs : 21 kör (2-3 / 42-51 / 57-61 / 70-72 / 75)
 Troy Ruttman : 11 kör (19-24 / 52-56)
 Jim Rathmann : 100 kör (25-37 / 62-69 / 73-74 / 76-85 / 96-122 / 128-141 / 147 / 152-162 / 170 / 178-182 / 190/193 / 197-200)
 Johnny Thomson : 10 kör (86-95)

Források

I
Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek